Sezon 2018/2019 był 39. sezonem Cracovii w Ekstraklasie i 113. rokiem w historii klubu.

Skład

Ekstraklasa

Puchar Polski 

1/32 finału

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 września 2018

|}

1/16 finału

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 31 października 2018

|}

Zobacz też 
 Cracovia w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej
 Cracovia (piłka nożna) w sezonie 1921
 Cracovia (piłka nożna) w sezonie 1948
 Cracovia (piłka nożna) w sezonie 2012/2013
 Cracovia (piłka nożna) w sezonie 2015/2016
 Cracovia (piłka nożna) w sezonie 2019/2020
 Cracovia w europejskich pucharach

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2018 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
2019 w piłce nożnej
2019 w polskim sporcie
Cracovia